Las Villas (Salamanca), een comarca in de Spaanse provincie Salamanca
 Las Villas (Jaén), een comarca in de Spaanse provincie Jaén
 Villa Clara, een andere naam voor deze Cubaanse provincie